Везлома — река в городском округе Бор Нижегородской области России, левый приток Волги. Длина реки составляет 52 км, площадь водосборного бассейна — 408 км².

Притоки (км от устья) 
 38 км: река Пресна (лв)
 41 км: река Ржавка (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от устья реки Ока до Чебоксарского гидроузла (Чебоксарское водохранилище), без рек Сура и Ветлуга, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400312110000034110.

Примечания 

Притоки Волги
Реки городского округа город Бор